Osoby o tym nazwisku:
  (1901, Przedbórz – 1983, Berlin Zachodni) – fotograf
 Izabella Pisarek (ur. 1964) – polska ekonomistka, profesor nauk rolniczych
 Karolina Pisarek (ur. 1997) – polska modelka
 Krystyna Pisarkowa (1932–2010) – profesor językoznawstwa, badaczka języka polskiego
 Maciej Pisarek (ur. 1966, Kraków) – polski reżyser i scenarzysta filmowy
  (ur. 1972, Warszawa) – malarka
 Marian Pisarek (1912, Łosie – 1942, Francja)
 Regina Pisarek (1939, Warszawa – 1998, Nadarzyn) – polska piosenkarka
 Walery Pisarek (1931–2017) – polski językoznawca i prasoznawca
 Zdzisław Pisarek (ur. 1953, Tokary) – polski polityk